{{Infobox editie wielerwedstrijd
| titel        =  Parijs-Nice 2022
| editie       = 80
| afbeelding   = Paris-Nice logo.svg
| routekaart   = 
| periode      = 6 – 13 maart
| start        = Mantes-la-Ville 
| finish       = Nice
| afstand      = 1.198,4 km
| snelheid     = 
| deelnemers   = 154
| klass1       =  Winnaar
| leider1      =  Primož Roglič
| klass2       =  Punten
| leider2      =  Wout van Aert
| klass3       =  Bergen
| leider3      =  Valentin Madouas
| klass4       =  Jongere
| leider4      =  João Almeida
| klass5       =  Ploegen
| leider5      =  UAE Team Emirates
| vorige       = Parijs-Nice 2021
| volgende     = Parijs-Nice 2023
}}

De 80e editie van Parijs-Nice werd verreden van 6 tot en met 13 maart 2022'''. Deze wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2022.

Deelnemende ploegen 
Er gingen achttien UCI World Tour-ploegen en vier UCI ProTeams van start met elk zeven renners wat het totaal op 154 deelnemers bracht.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Klassementsleiders na elke etappe

Eindklassementen 

2022
UCI World Tour 2022
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2022